Ödmann bzw. Oedmann ist

der Familienname folgender Personen:
 Arvid Ödmann (1850–1914), schwedischer Opernsänger (Bass)
 Caspar Gabriel Ödmann (1752–1798), deutscher Jurist
 Samuel Oedmann (1750–1829), schwedischer Theologe und Naturwissenschaftler

ein Ortsname:
 Ödmann (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham im Landkreis Landshut (Niederbayern)
 Oedmann (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern